Та́мпа () — третий по размеру город штата Флорида, административный центр округа Хилсборо, находящийся на западе полуострова, на побережье залива Тампа. Население на 2021 г. — 387 050. Граничит с городами Сент-Питерсберг и Клируотер.

История 
Слово «Тампа» имеет коренное американское происхождение. Хотя смысл его и был утерян, предполагается, что оно означает «огненные палки» на языке коренного американского племени калуза. Первым европейцем, посетившим окрестности Тампы 8 апреля 1528 года, был испанский конкистадор Панфило де Нарваэс. Годом позже Эрнандо де Сото (по имени которого назван форт, а позже и один из парков на побережье Мексиканского залива) спасает единственного оставшегося в живых члена экспедиции де Нарваэса.

География 
Город Тампа расположен на западном побережье полуострова Флорида, на берегу залива Тампа. Через город протекает река Хилсборо.

Климат 
Климат Тампы — субтропический, влажный, переходный к тропическому. Максимум осадков приходится на летний период с июня по сентябрь.

Достопримечательности 

Парк развлечений «Busch Gardens», аквариум.

Аквапарк Adventure Island.

Население

Спорт 
В городе базируются клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».

Медиа 
Главными ежедневными газетами, печатающимися в городе, являются Tampa Bay Times и Tampa Tribune. Печатные новости освещаются также различными небольшими региональными газетами, альтернативными еженедельниками и журналами. La Gaceta примечательна тем, что является единственной в стране трёхъязычной газетой — английской, испанской и итальянской, благодаря своим корням в Йбор, сигарном иммигрантском районе города.

Основные телевизионные станции включают WFTS 28 (ABC), WTSP 10 (CBS), WFLA-TV 8 (NBC), WTVT 13 (Fox), WTOG 44 (CW), WTTA 38 (MyNetworkTV), WEDU 3 (PBS), WEDQ 16 (PBS), WMOR-TV 32 (Independent), WXPX 66 (ION), WCLF 22 (CTN), WFTT 50 (UniMás) и WVEA 62 (Univision).

Район обслуживается десятками FM-и AM-радиостанций, включая WDAE, которая является первой радиостанцией во Флориде — она вышла в эфир в 1922 году.

Образование 
Университет Южной Флориды (University of South Florida — USF).

Университет Тампы (The University of Tampa).

Общественный колледж Хилсборо (Hillsborough Community College — HCC)

Города-побратимы 
  Агридженто (), Италия (1991)
  Веракрус (), Мексика (2002)
  Гавр (), Франция (1993)
  Измир (), Турция (1993)
  Овьедо (), Испания (1992)
  Ашдод (), Израиль (2005)
 Барранкилья (исп. Barranquilla), Колумбия (2012)
 Бока-дель-Рио (исп. Boca del Río), Мексика (2002)
 Ираклион (гр. Heraklion), Греция (2019)
 Ланьчжоу (кит. трад. 蘭州, упр. 兰州, пиньинь Lánzhōu), Китай (2016)
 Порту-Алегри (порт. Porto Alegre), Бразилия (2013)
 Южный Дублин (ирл. Baile Átha Cliath Theas), Ирландия (2002)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Тампа

 
Окружные центры Флориды
Города Флориды